Иван Шишов:
 Шишов, Иван Иванович (1867—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Шишов, Иван Петрович (1888—1947) — советский композитор, педагог и музыкальный критик.